Midway Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Midway Historic District (Midway, Georgia), NRHP-ID 73000625
 Midway Historic District (Midway, Kentucky), NRHP-ID 78001415